Collegium Musicum: szlovák progresszív rock-zenekar.

Az együttes 1970-től 1979-ig működött. Saját szerzeményeik mellett Bartók Béla, Haydn, Rimszkij-Korszakov és Prokofjev műveket is dolgoztak fel. Stílusban az Emerson, Lake & Palmer, East és a Solaris áll hozzá közel.

Tagjai és közreműködők

Lemezeik
1970 – Collegium Musicum
1970 – Hommage à J.S.Bach / Ulica plná plášťov do dažďa
1971 – Konvergencie
1972 – Zelená pošta
1973 – Collegium Musicum Live
1975 – Marián Varga & Collegium Musicum
1976 – Na II. programe sna
1977 – Continuo
1978 – Cyrano z predmestia
1979 – On a ona
1981 – Divergencie
1997 – Collegium Musicum '97

Magyarországi koncertek 
1972-ben az Omegával közös turné
1973. március 1-jén Nyíregyházán léptek fel az Omega vendégeként
2013 Paks, Gastroblues fesztivál

További információk 
 Marián Varga lapja (szlovák és angol nyelvű)

Rockegyüttesek